La Tigra hace referencia a varios artículos:

La Tigra, parque nacional de Honduras, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán;
 La Tigra, localidad de la Argentina;
 La Tigra, distrito del cantón de San Carlos;
La Tigra, cuento de José de la Cuadra;
La Tigra (1990), película ecuatoriana;
 La Tigra (1954), película argentina;
 La Tigra, Chaco (2009), película argentina.